Aïn Benian, une commune algérienne de la wilaya d'Alger ;
 Aïn Benian, une commune algérienne de la wilaya d'Aïn Defla.